Liouville ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Liouville (1879–1960), französischer Zoologe und Arzt
 Joseph Liouville (1809–1882), französischer Mathematiker
 Roger Liouville (1856–1930), französischer Mathematiker und Ballistik-Ingenieur

Benannt nach Joseph Liouville:
 Liouvillesche Formel
 Liouvillesche Zahl
 Liouville-Funktion
 Liouville-Gleichung
 Liouville-Maß, siehe Einheits-Tangentialbündel
 Satz von Liouville (Funktionentheorie)
 Liouvillescher Satz, siehe Satz von Liouville (Physik)
 Liouville (Mondkrater)
 Liouville Point, Landspitze der Petermann-Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis